Farao kan syfta på:
 Farao, Raseborg – en ö i Nyland, 
 Farao (kortspel) – ett kortspel med hasard-karaktär
 Farao (datorspel) – ett stadsbyggarspel utvecklat av Impressions Games
 Faraon (roman) – en roman av Bolesław Prus